

Animali
 Scorpio – genere di scorpioni che ha dato il suo nome a tutta la classe

Cinema
Scorpio Rising – cortometraggio del 1963 diretto da Kenneth Anger
Scorpio – film del 1964 diretto da Cirio H. Santiago
Scorpio – film del 1973 diretto da Michael Winner

Editoria
 Scorpio –  una rivista a fumetti come Lancio Story o L'Eternauta
 Scorpio – casa editrice creata da Jurgis Baltrušaitis in associazione con Sergei Polyakov

Musica
 Scorpio – brano dei Dennis Coffey and The Detroit Guitar Band del 1972
 Scorpio – brano dei TRAX
 Scorpio – singolo dei Grandmaster Flash & The Furious Five del 1982

Personaggi immaginari
Scorpio – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco
Scorpio – vari personaggi dei fumetti Marvel Comics
Scorpio – personaggio del film Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo
Hank Scorpio – personaggio della serie animata I Simpson
OZ-16MSX-D Scorpio – mecha della serie Gundam Wing

Persone
 Scorpio – rapper statunitense
 2 Cold Scorpio – wrestler

Trasporti
 Ford Scorpio – automobile
 Mahindra Scorpio – veicolo indiano simile a un SUV
 Scorpio – traghetto veloce oggi conosciuto con il nome Tera Jet

Pagine correlate
 Scorpion
 Scorpione (disambigua)